Deninger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Deninger (1800–1859), hessischer Lederfabrikant und Abgeordneter der 1. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Carl-Franz Deninger (1827–1895), Chemiker, Lederfabrikant und Abgeordneter der 1. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Christopher Deninger (* 1958), deutscher Mathematiker
 Gertrude Deninger-Polzer (* 1936), deutsche Religionswissenschaftlerin und Religionstheologin
 Hermann Deninger (1894–1967), diverse Vorstandsämter der Wirtschaft, engagierter Philatelist
 Karl Deninger (1878–1917), deutscher Geologe und Paläontologe
 Maria Benedikta Deninger (* 1939), österreichische Gründungspriorin und Äbtissin der Zisterzienserinnen-Abtei Marienfeld

Siehe auch:

 Denninger
 Dening
 Dehning